Вацлав II Пшемисл или Вацлав II Бохемски (; 1271 — 1305) је био краљ Чешке (Бохемије) (1278—1305), војвода Кракова (1291—1305) и краљ Пољске (1300—1305), а владао је над деловима Угарске (1301—1305).

Постаје краљ Чешке и Пољске 

Био је једини син Отакара II Пшемисла, краља Чешке. Пред Вацлавов седми рођендан убијен му је отац у бици на Моравском пољу. До пунолетства уместо њега Чешком су владали регенти. Регент му је био маркгроф од Бранденбурга Отон, који је злоупотребљавао власт.

Група пољских племића је 1291. позвала Вацлава, да преузме Краков и војводство Краков. Обичај је био да тко постане војвода Кракова постаје и господар Пољске, тако да 1300. постаје краљ Пољске. Умро је 1305. током планирања инвазије Аустрије. Наследио га је Вацлав III Пшемисл, који је био задњи владар из династије Пшемисловића.

Откриће сребра у Чешкој (Бохемији) 

У централној Чешкој (Бохемији) је 1298. откривено сребро у Кутној Хори. Вацлав је преузео контролу над рудником сребра, а производња сребра је постала краљевски монопол. Кутна Хора је био један од најбогатијих рудника сребра у историји Европе. Између 1300. и 1340. производио је 20 тона сребра годишње. То је омогућило Вацлаву велика финансијска средства.

Полагање права на угарски трон 

Задњи Арпадовић Андрија III Угарски умро је 1301. године. Вацлав II Пшемисл је био један од рођака и полагао је право на угарски трон. Прихватио је понуду дела угарског племства да влада у име свога сина. Карло Роберт је био крунисан пре њега, али је био принуђен да му преда круну. Међутим успео је да влада само делом Угарске. 

Вацлавовљева најстарија ћерка удала се за Хенрика Корушког, који је помоћу њених права постао краљ Чешке 1306. године. Свргнут је 1310. године. Друга Вацлављева ћерка (Елишка Пшемисловна) удала се за Јована I Луксембуршког, који је 1310. постао краљ Чешке, а она последња чешка владарка из рода Пшемисловаца.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1271.
Умрли 1305.
Чеси
Краљеви Чешке
Краљеви Пољске
Пшемисловићи